Inglott est un patronyme –présent principalement à Malte– notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  Erin Serracino Inglott (1904–1983), poète, dramaturge, romancier, écrivain, lexicographe, philologue et traducteur maltais ; 
  (1776–1835), philosophe et théologien maltais ; 
 Peter Serracino Inglott (1936–2012), professeur d'université et homme politique maltais ; 
 William Inglott (1554–1621), compositeur et organiste anglais. 

Homophone :
 Dominic Inglot (né en 1986) joueur de tennis britannique.

Notes 

Patronyme maltais